Саутуарк:
 Саутуарк — боро в Лондоне.
 Саутуарк — станция метро в Лондоне.
 Саутуарк — мост в Лондоне.